Saint-Blaise peut faire référence à :

Communes, lieux-dits ou quartiers

Nom simple 
 Saint-Blaise, commune française des Alpes-Maritimes ;
 Saint-Blaise, ancienne commune française du Haut-Rhin, aujourd'hui intégrée à Bettlach ;
 Saint-Blaise, ancienne commune française du Haut-Rhin, aujourd'hui intégrée à Sainte-Marie-aux-Mines ;
 Saint-Blaise, commune française de la Haute-Savoie ;
 Saint-Blaise, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Boudy-de-Beauregard ;
 Saint-Blaise, commune suisse du canton de Neuchâtel ;
 Saint-Blaise, hameau de Moyenmoutier, commune française des Vosges ;
 Saint-Blaise, quartier du  de Paris.

Nom composé 
 L'Hôpital-Saint-Blaise, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Saint-Blaise-du-Buis, commune française de l'Isère ;
 Saint-Blaise-la-Roche, commune française du Bas-Rhin ;
 Saint-Blaise-sur-Richelieu, municipalité canadienne du Québec.

Site archéologique 
 Oppidum de Saint-Blaise, dans les Bouches-du-Rhône.

Vocables d'église ou de chapelle

Dans des langues étrangères

Allemand 
 Abbaye Saint-Blaise ;
 Sankt Blasius, prieuré de la Forêt-Noire, dans le Bade-Wurtemberg ;
 St. Blasien, ville d'Allemagne, dans le Bade-Wurtemberg ;
 Sankt Blasen, commune d'Autriche, en Styrie.

Grec 
 Aghios Vlasios, siège de l'évêché d'Étolie-Acarnanie, en Grèce.

Portugais 
 

Homonymie de toponyme
Blaise